

 Lugaid, Lugaidh ou Lughaidh  est un nom celtique issu de celui du dieu Lugh porté par de nombreux rois légendaires ou quasi historiques d'Irlande.

Ard ri Erenn 
 Lugaid Íardonn, roi légendaire du  av. J.-C.
 Lugaid Lámderg, roi légendaire du  av. J.-C.
 Lugaid Laigdech, roi légendaire du  av. J.-C.
 Lugaid Luaigne, roi légendaire du  av. J.-C.
 Lugaid Reo nDerg, roi légendaire du  av. ou ap. J.-C.
 Lugaid mac Con, roi semi-legendaire du  ap. J.-C.
 Lugaid mac Lóegairi (mort vers 507), Ard ri Erenn

Autres personnages 
 Lugaid mac Nóis, roi légendaire de Munster ;
 Lugaid Loígde, roi légendaire de Tara ;
 Lugaid Mac Con Roí, roi légendaire de Munster, meurtrier de Cúchulainn.

Homonymie